Eichensee ist ein deutscher Orts- und Gewässername:

 Eichensee (Parsberg), Ortsteil der Stadt Parsberg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Eichensee (Kernen im Remstal), Waldsee in der Teilgemarkung Stetten der Gemeinde Kernen im Remstal, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Eichensee, Ort im Kreis Lyck, Ostpreußen, bis 1927: Dombrowsken, seit 1945: Dąbrowskie (Prostki), Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Eichensee, Ort im Kreis Militsch, Schlesien, seit 1945: Brzostowo (Krośnice), Powiat Milicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

auch:
 Triftweiher des Mäusbachs, einem Nebenfluss der Hafenlohr im Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Deutschland